

Населені пункти та їхні частини

 Брамка — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Брамка — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Брамка — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Брамка — частина села Вожучин у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки